Иммерсия (от  — погружение):

В оптике 
 Иммерсия (микроскопия) — введение жидкости между объективом микроскопа и рассматриваемым предметом для усиления яркости и расширения пределов увеличения изображения;
 Иммерсия (оптика) — метод определения показателя преломления изолированных твёрдых тел;
 Иммерсионная литография — способ повышения разрешающей способности фотолитографии при производстве микро- и наноэлектроники;
 Иммерсионная печать в фотографии и кинематографе: способ уменьшения видимости дефектов негатива его смачиванием в иммерсионной жидкости с близким показателем преломления;

В математике 
 Иммерсия (топология) — особый вид отображения топологических пространств друг на друга.

В технике 
 Иммерсия — в химии восстановление металлов из раствора на электроотрицательных поверхностях. При этом происходит замещение атомов металла поверхности на атомы металла из раствора. Популярный метод покрытия одного металла сверхтонким слоем другого металла, например золочения.
  — технология переноса печатного изображения на объемные предметы со сложным рельефом поверхности.
 Иммерсионный датчик — датчик, погружённый полностью или частично в жидкую среду и не соприкасающийся непосредственно с контролируемым объектом, в противопоставлении контактным и дистанционным датчикам. Обычно речь идёт о акустическом датчике.
 Иммерсионное охлаждение - метод охлаждения электронной техники, как правило большого количества серверов в  центрах обработки данных, заключающийся в погружении электроники в охлаждающую диэлектрическую жидкость.

В медицине и спорте 
 Сухая иммерсия — в медицине.

См. также 
 Погружение

Примечания 

